Metauten kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Metauten (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Metauten (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar